Cinema
 Trapped, pel·lícula estatunidenca de 1949 dirigida per Richard Fleischer i doblada al català com Atrapats
 Trapped, pel·lícula estatunidenca de 2002 dirigida per Luis Mandoki i doblada al català com Atrapada